371-я стрелковая дивизия — воинское соединение РККА ВС Союза ССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне и войне с Японией в составе 30-й, 31-й, 33-й, 49-й и 5-й армий.

История 

Стрелковая дивизия формировалась в городе Чебаркуль Челябинской области в сентябре — октябре 1941 года. В течение месяца проводилась боевая подготовка и к 15 ноября 1941 года дивизия была передислоцирована в город Ярославль, затем в город Кимры.

Награды дивизии 
 2 июля 1944 года — почетное наименование «Витебская» — присвоено приказом Верховного Главнокомандующего № 0175 от 2 июля 1944 года за отличие в боях при освобождение города Витебска.
 25 июля 1944 года —  Орден Красного Знамени — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение городом Вильнюс и проявленные при этом доблесть и мужество.
 12 августа 1944 года —  Орден Суворова II степени — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за прорыв немецкой обороны на реке Неман и проявленные при этом доблесть и мужество.
 19 сентября 1945 года —  Орден Кутузова II степени — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях против японских войск на Дальнем Востоке при форсировании реки Уссури, прорыве Хутоуского, Мишаньского, Пограничненского и Дуннинского укреплённых районов, овладении городами Мишань, Гирин, Яньцзи, Харбин и проявленные при этом доблесть и мужество.

Награды частей дивизии:
 1229-й стрелковый Краснознамённый ордена Суворова полк
 1231-й стрелковый Неманский ордена Александра Невского полк
 1233-й стрелковый Витебский ордена Александра Невского полк
 930-й артиллерийский Краснознамённый ордена Кутузова полк
 445-й отдельный сапёрный ордена Александра Невского батальон.

Состав 
 управление
 1229-й стрелковый полк
 1231-й стрелковый полк 
 1233-й стрелковый полк
  930-й артиллерийский полк
 242-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион (с 4 июня 1942 года)
 261-я зенитная батарея (654-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион) – до 20 мая 1943 года
 429-я отдельная разведывательная рота
 445-й отдельный сапёрный батальон
 818-й отдельный батальон связи (753-я отдельная рота связи)
  452-й медико-санитарный батальон
 445-я отдельная рота химической защиты
 482-я автотранспортная рота
 221-я полевая хлебопекарня
 790-й дивизионный ветеринарный лазарет
  1441-я полевая почтовая станция
 740 -я полевая касса Государственного банка СССР

Периоды вхождения в состав Действующей армии:
 30 ноября 1941 года – 19 апреля 1945 года
 9 августа 1945 года - 3 сентября 1945 года

Подчинение

Командиры  
 Чернышев, Фёдор Васильевич, полковник, с 18 сентября 1941 года по 31 января 1942 года
 Ягодкин, Николай Викторович, полковник, с 31 января 1942 года  по 18 февраля 1942 года
 Олешев, Николай Николаевич, полковник, генерал-майор (14 февраля 1943 года) с февраля 1942 года  по 31 мая 1943 года
 Сакаев, Усман Минибаевич, полковник, с мая 1943 года по 30 июня 1943 года
 Алексеенко, Василий Лаврентьевич, полковник, с июня  1943 года по 7 марта  194 года
 Шишов, Фёдор Фёдорович, полковник, с 7 марта 1944 года по 3 мая 1944 года

Отличившиеся  воины дивизии 

  Герои Советского Союза:
 Берёзкин, Сергей Дмитриевич, старший сержант, командир 76-мм орудия 242-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона.
 Ершов, Александр Матвеевич, сержант, командир отделения 1233-го стрелкового полка.
 Вяткин, Александр Ильич, сержант, командир 76-мм орудия 242-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона.
 Пономарёв, Павел Иванович, капитан, начальник артиллерии 1233-го стрелкового полка. Погиб в бою 27 октября 1944 года. 
 Фенько, Степан Григорьевич, красноармеец, командир 45-мм орудия 1233-го стрелкового полка.
 Шутилов, Терентий Яковлевич, старший сержант, командир орудия батареи 76-мм пушек 1231-го стрелкового полка.

 Кавалеры ордена Славы трёх степеней
 Алексеев, Герман Алексеевич, старший сержант, командир отделения разведки 242-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона
 Афанасенко, Алексей Петрович, красноармеец, разведчик 429-й отдельной разведывательной роты
 Кольтюков, Егор Николаевич, старший сержант, наводчик орудия 242-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона
 Родимов, Николай Ефимович, красноармеец, разведчик 930-го артиллерийского полка
 Шилов, Дмитрий Антонович, красноармеец, сапёр 445-го отдельного сапёрного батальона.

Примечания

Ссылки 
  371-я стрелковая дивизия на сайте «Память народа 1941-1945»

Литература